Ramna – miejscowość w Macedonii Północnej
 Ramna – gmina w Rumunii w Okręgu Caraș-Severin
 Ramna – miejscowość w Rumunii